Nestares puede ser:
 Nestares, un municipio de La Rioja (España).
 Nestares, una localidad del municipio de Campoo de Enmedio, Cantabria (España).